Hopmann ist der Familienname folgender Personen:

Adolf Hopmann (1856–1909), deutscher Unternehmer und Politiker
 Andreas Hopmann (1870–1943), deutscher Kommunalpolitiker
 Antonie Hopmann (1882–1941), deutsche Sozialpolitikerin, Generalsekretärin des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB)
 Benedikt Hopmann (* 1949), deutscher Politiker (Alternative Liste) und Jurist
 Christian Hopmann (* 1968), Professor für Kunststoffverarbeitung
 Emilie Hopmann (1845–1926), Gründungsvorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes
 Heinrich Hopmann (1897–1968), deutscher Politiker des Zentrum, der CDU und Bürgermeister von Bad Godesberg
 Josef Hopmann (1890–1975), deutscher Astronom
 Laura Hopmann (* 1989), deutsche Politikerin (CDU)
 Paul Georg Hopmann (1930–2006), deutscher Architekt in Köln
 Stefan Thomas Hopmann (* 1954), deutscher Bildungswissenschaftler
 Wilhelm Hopmann (1924–2002), deutscher Physiker

Hopmann steht für:
 (1985) Hopmann, Asteroid des Hauptgürtels
 Hopmann (Mondkrater)

Siehe auch:
 Hoppmann
 Hopman